В теоретической физике суперзаряд — генератор трансформаций суперсимметрии.

Суперзаряд, который обозначается символом Q, является оператором, который преобразует бозоны в фермионы и наоборот. Так как оператор суперзаряда меняет частицу со спином ½ на частицу со спином 1 или 0, суперзаряд сам является спинором, который переносит ½ единиц спина.

Перестановка 
Суперзаряд описывается супер-пуанкаре алгеброй.

Суперзаряд можно менять местами без изменения резуальтата с оператором гамильтониан:

 [ Q , H ] = 0

Примечания

Литература 
 
 
 

заряд
Спиноры
Квантовая механика
Теория операторов